Яки́менко — українське прізвище, утворене від імені Яким за допомогою суфікса -енко. Спочатку він означав: «маленький», «молода людина», «син». Тому Якимченко буквально означало «син Якима». Пізніше суфікс ченко втратив своє пряме значення і зберігся лише в прізвищах.

Відомі особи 
 Якименко Анатолій Леонідович — український лікар, громадський діяч, блогер.
 Якименко Антон Дмитрович (1913—2006) — Герой Радянського Союзу;
 Якименко Віталій Валерійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Якименко Віталій Миколайович — молодший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Якименко Володимир Володимирович (* 1974) — український режисер, кліпмейкер.
 Якименко Григорій Савич (1928—2019) — директор Алчевського металургійного комбінату. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Якименко Дмитро Савич (1905 -?) — бандурист і майстер бандур;
 Якименко Іван Родіонович (1903—1971) — Герой Радянського Союзу;
 Якименко Микола Євгенійович (* 1958) — український політик;
 Якименко Олександр Валерійович (1988) — український футболіст;
 Якименко Олександр Григорович (* 1964) — Голова Служби безпеки України (9 січня 2013 — 22 лютого 2014);
 Якименко Олександр Никифорович (1921—2004) — Голова Верховного Суду України (1970—1993);
 Якименко Олександр Григорович — дитячий хірург, к.мед.н., доцент, громадський діяч
 Якименко Олексій Володимирович (1974) — український футболіст і тренер;
 Якименко Олексій Андрійович (1983) — російський фехтувальник;
 Якименко Олексій Сергійович — майстер бригади Переяслав-Хмельницької ЛЕП; заслужений працівник промисловості України
 Якименко Олена Олександрівна (1985) — українська поетеса, лауреат міжнародного конкурсу «Гранослов»;
 Якименко Павло Віталійович ( 1989) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Якименко Прокіп Никифорович (1882—1966) — член товариства «Просвіта» у Катеринославі, УСДРП.
 Якименко Світлана Іванівна — кандидат педагогічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі освіти
 Якименко Семен Семенович (1914 — ? після 1969) — депутат Верховної Ради УРСР, почесний громадянин Запоріжжя;
 Якименко Федір Степанович (1876—1945) — український композитор, піаніст і педагог;
 Якименко Юрій Іванович (* 1945) — український вчений в галузі електроніки;
 Якименко Яків Степанович (1883—1921) — український композитор.

Див. також 
 Якимченко

Примітки